Stopmotion est un logiciel libre de capture et réalisation d'animation, utilisant l'interface KDE pour GNU/Linux.

Il permet de :
 Capturer image par image
 Visualiser en temps réel la prise de vue de la caméra, webcam ou autre...
 Superposer les images précédentes par pelure d'oignon (onion skin en anglais)
 Exporter en images numérotées ou directement en fichier vidéo.
 Modifier différents réglages de la caméra.

Liens externes 
  Site officiel
  Frameworks, autre logiciel libre de capture et réalisation d'animation

Logiciel KDE
Logiciel vidéo
Logiciel sous licence libre
Logiciel pour Linux